Robert Collet ist der Name folgender Personen:

* Robert Collet (Politiker) (1924–2006), deutscher Kommunalpolitiker (SPD), Mitglied des Verfassungsgerichtshofs Rheinland-Pfalz 
 Robert Collet (Pferdesporttrainer) (* 1948), französischer Pferdesporttrainer 

Siehe auch
 Robert Collett (1842–1913), norwegischer Zoologe